

Mitologia greca
Ifianassa  – figlia di Agamennone e di Clitemnestra (da non confondere con Ifigenia, figlia primogenita di Agamennone, come sottolinea anche Euripide ("per prima t'ho chiamato mio padre e tu figlia")
Ifianassa  – figlia di Preto
Ifianassa  – moglie di Endimione e madre di Etolo  e conosciuta anche come Asterodia, Chromia, Hyperippe
Ifianassa  – madre di Menalca
 Ifianassa – personaggio della mitologia greca, moglie di Biante e madre di Anassibia

Note